Coxford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire, w Southampton
 Coxford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia, w Kornwalia (dystrykt)
 Coxford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk